Nome di due diverse battaglie combattute a Vaprio d'Adda:

Battaglia di Vaprio d'Adda – combattuta tra guelfi e ghibellini nel 1324
Battaglia di Vaprio d'Adda – episodio della guerra d'Italia del 1521-1526 avvenuto nel 1521